Dürager ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dürager (* 1984), österreichischer Radrennfahrer
 Markus Dürager (* 1990), österreichischer Skirennläufer